Cette page présente les différents personnages de l'univers de Nausicaä de la Vallée du Vent.

A 

Asbel Prince de Pejite et le frère de Lastel. Sa soif de vengeance le pousse à attaquer les vaisseaux de guerre de Kushana. Son chasseur abattu, il est sauvé par Nausicaä. Tous deux découvrent au plus profond de la Mer de la décomposition que l'air y est respirable. Asbel est donc le premier avec Nausicaä à comprendre le rôle de la fukai dans la purification du monde. Sa rencontre avec la princesse lui ouvre les yeux et il fait alors tout pour l'aider à arrêter l'escalade de la violence.

C 

Ceux de la forêt  C'est un peuple qui cohabite en harmonie avec les insectes dans la forêt toxique. Ce peuple, qui a renoncé au feu, est le plus paisible du monde de Nausicaä (selon le gardien du jardin de Shuwa, aucun peuple n'aurait pu atteindre une telle paix sans renoncer au feu). Les gens de ce peuple savent utiliser ce que les insectes produisent sans nuire à ceux-ci (ils se nourrissent d'œufs d'insectes qu'ils prélèvent avec l'autorisation de ces derniers).Bien que les Maîtres-Vers les craignent, on dit qu'ils sont la plus haute lignée de ceux-ci. Les deux peuples entretiennent des relations cordiales, les Maîtres-Vers considérant Ceux de la forêt comme leurs guides, et des unions entre membre des deux cultures étant possible, Selm, le membre de ce peuple le plus actif au cours du manga, précise d'ailleurs que sa mère et son grand-père étaient issus du peuple des Maîtres-Vers.

Chalka Ce bonze dork aidera Nausicaä à combattre l'ultime arme biologique Dork : un fongus mutant (génétiquement modifié) devenu incontrôlable. Chikuku se méfie de cet homme car il reste fidèle à la religion imposée par les saints empereurs. Plus compétent que la plupart des bonzes dirigeant l'empire Dork, il est particulièrement loyal envers le prince Miralupa qui est celui qui l'a tiré de la misère dans laquelle il vivait et lui a permis de devenir bonze. Même s'il est d'une loyauté infaillible envers son maître, il n'approuve pas le fait que les scientifiques dorks manipulent les formes de vie issues de la mer de la décomposition pour les utiliser contre les Tolmèques, car cela fera subir de sérieux dégâts aux territoires dorks ciblés.

Chikuku (Luwa Chikuku Kulubalka, dit)  Cet enfant télépathe élevé par des moines de l'ancienne religion Dork est lui-même un moine et un descendant de Kulubalka, le roi qui fut renversé par le premier saint empereur. Le dernier des moines qui l'ont élevé meurt lors du passage de Nausicaä dans leur refuge. Chikuku suit alors Nausicaä car il pense, tout comme le vénérable du clan Mani, que Nausicaä est l'élue de la prophétie (il la reconnaît sur la fresque du plafond de la salle de vie des moines où un ange bleu est dessiné). Il en profitera pour restaurer la fidélité de nombreux Dorks envers leurs anciens dieux grâce à son don pour la télépathie.

D 

Dorks (les) Ce peuple vit dans l'empire du même nom (l’empire dork), divisé en sept grands fiefs divisés en 51 provinces chacune appartenant à un clan ; chaque clan vit sur une partie de l'empire possédant une ville du même nom. Les clans sont dirigés par un , moine dépositaire de la religion des Saints Empereurs et disposant de pouvoirs télépathiques. C'est un pays qui a pour particularité d'avoir placé la religion au centre de toute chose ; l'empereur et sa famille sont décrétés d'origine divine, toute autre religion ou pratique est déclarée hérétique, et même la guerre est placée sous le symbole de la religion, puisqu'elle est appelé « guerre sainte », des bonzes faisant office de généraux. Par rapport à l'empire Tolmèque, celui des Dorks peut paraître plus désorganisé: l'armée Dorks n’étant que le regroupements de guerriers de chaque clan (ceux-ci étant relativement indépendants du pouvoir central situé à Shuwa, la capitale), n'est pas une armée de métier ; elle refuse le plus souvent les batailles rangées, à moins que la victoire soit quasiment assurée, préférant les attaques nocturnes et les escarmouches. Néanmoins il existe un semblant d'armée régulière représentée par la garde impériale, qui sert directement sous les ordres des membres de l'Assemblée des Bonzes gouvernant l'empire au côté de l'empereur et de son frère cadet, ils sont reconnaissable à leur uniforme noir, alors que les autres forces armées ne disposent pas d'un uniforme en raison de leur nature hétéroclite.

E 

Eftar (peuple d') Ou encore . Il est réparti sur sept royaumes indépendants mais officiellement alliés, et, dans les faits, vassaux, de l’empire tolmèque depuis la destruction du royaume d’Eftar. Cette alliance sera toutefois en partie rompue au début de l'histoire. Ces royaumes sont surtout côtiers : l'un d'eux (Kwan) se trouve du côté de la mer intérieure et les six autres (la Vallée du Vent, la Vallée du Sable, Pejite, Pagase, Sem et Epo) sont du côté de la mer de sel. Toutefois, les mers sont trop polluées pour qu'ils puissent en tirer bénéfice, leurs antiques bienfaits ne sont plus, et ont de toute façon été oubliés. En revanche, le vent marin les protège des miasmes de la fukai, au moins dans le cas de la Vallée du Vent.

Être vêtu de bleu (l’)  Il est le messie de l'ancienne religion dork interdite par les Saint-Empereurs. Un être aux vêtements bleus, qui apparaîtra mille ans après les sept jours de feu et viendra descendant d'un champ d'or, pour renouer le lien perdu à la Terre. Beaucoup reconnaissent en Nausicaä cet être, le premier étant le vénérable du clan Mani ; Chikuku la reconnaît également à partir d'une fresque de la légende.

G 

Gardien du cimetière de Shuwa (le)  Ou Gardien du tombeau de Shuwa. C'est un des dieux créés par les hommes de l’ère industrielle et bien que rien ne dise si c'est le cas ou non, il semble qu'il soit à l'origine de la guerre des sept jours de feu. Jusqu'à Kulubalka, tous les chefs Dorks ont lutté contre lui. Le premier saint empereur, à l'inverse, passera des accords avec lui et ses successeurs Namuris et Miralupa maintiendront ces accords. Il a l'apparence d'un gigantesque bâtiment noir et ne peut pas se déplacer.

Gardien du jardin de Shuwa (le) Cet hidolas, qui garde le jardin de Shuwa, a un corps de femme adulte mais a tendance à s'habiller comme un homme, ce qui lui permet de passer, selon le cas, soit pour un homme, soit pour une femme aux yeux du ou des visiteurs qui atteignent le jardin. Cette créature a le pouvoir de lire instantanément dans l'esprit des êtres humains et cherche à garder le plus longtemps possible à l'intérieur du jardin tous ceux qui l'atteignent ; elle est aidée dans cette tâche par ses chèvres. Beaucoup y restent jusqu'à la fin de leur vie mais quelques-uns, comme Nausicaä ou celui qui, après être sorti, deviendra le premier Saint Empereur dork, parviennent à en sortir. Pour cette raison, le gardien est qualifié de  par Selm.

Génies (les)  Ces personnages des légendes sont les grands poètes et musiciens qui ont vécu avant la fin de l’ère industrielle. Leurs œuvres sont rassemblées dans une grande bibliothèque qui se trouve dans le jardin de Shuwa.

Gowa  C'est le chef des Maîtres-Vers qui gardent Pejite à la suite de la destruction de celle-ci.

Grande Ancienne (la) C'est un personnage du manga, à laquelle correspond la vieille Oh-Baba dans l'adaptation de Miyazaki. Ancienne parmi les anciennes, cette vieille femme de la Vallée du Vent est la doyenne de la Périphérie (et peut-être de ce qu'il reste de l'humanité). Elle a plus de 100 ans et presque tout le monde dans la Périphérie a entendu parler d'elle, même si certains la croient morte. Cette vieille femme, qui ne peut plus marcher et est tout le temps assise, est tellement habituée à voir mourir des gens qu'elle ne laisse transparaître aucune tristesse quand une nouvelle personne meurt. À chacune de ses apparitions, cette femme très intelligente dit des choses qui permettent d'en savoir plus sur ce monde. Enfin, tout comme Yupa, elle connait bien les anciens textes.

Grand prêtre de Tolas (le)  Lui et ses prêtres, comme le reste du clergé tolmèque, croient que la fin du monde est proche. Il envoie souvent à l’empereur des messagers avec toujours le même discours. En prétextant la proximité de la fin du monde, ce message lui demande de venir au temple. Mais l’empereur, qui à la fois est las de ce même discours et craint un piège, refuse de s'y rendre.

J 

Jill (Jhil) C'est le père de Nausicaä - seule survivante de ses 11 enfants - et le souverain du petit royaume de la Vallée du Vent. C'est un bon roi qui se préoccupe de son peuple, mais il n'a pas la vision de sa fille et pense comme beaucoup que les ômus et la fukai sont une menace qu'il faut combattre. C'est néanmoins un homme courageux : dans le film d'animation, malgré son impotence, il mourra l'épée à la main face aux soldats tolmèques. Dans le manga, il mourra emporté par la maladie.

K 

Kai et Kui  Ce couple d’oiseaux-chevaux sont les montures de Yupa et l'accompagnent dans ses périples aux abords et dans la Mer de la décomposition. Ces deux oiseaux bipèdes, inspirés des dodos, sont rapides et endurants ; ils s'entendent très bien avec Nausicaä.Dans le manga, Yupa prête Kai à Nausicaä pour partir en guerre ; il est tué par les Dorks lors d'une offensive, se sacrifiant pour sauver sa nouvelle maîtresse. Ressentant que son compagnon a disparu, Kui nidifie, pondant un œuf qui donne naissance à un petit très remuant.  

Kecha  C'est l'interprète du clan dork de Mani. Elle trahira le peuple dork quand elle aidera le vénérable de son clan, avec Asbel, à empêcher l'armée dork de renouveler la folie d'utiliser les ômus contre l'armée tolmèque.

Kulubalka  Cet ancêtre de Chikuku était un roi cruel, renversé par celui qui deviendra par la suite le premier saint empereur. On croira pendant longtemps qu'il était le dernier de sa lignée.

Kurotowa Second de Kushana, il se rend bien compte qu'il le restera tant que sa brillante supérieure sera en vie. Son indolence l'empêche de tenter de s'emparer du commandement ; pour autant, il n'a pas de loyauté particulière envers Kushana et n'attend que l'opportunité de sa disparition pour prendre sa place. Il est difficile de discerner une morale chez Kurotowa : comme sa supérieure, il pense que la fin justifie les moyens ; cependant et sans comprendre lui-même pourquoi, il est impressionné par Nausicaä et lui porte une certaine admiration.Dans le manga, il est envoyé par l'empereur pour surveiller l'avancement de la mission de Kushana et veiller à ce qu'elle ne complote pas dans son dos ; c'est un roturier, et il se doute qu'une fois sa mission terminée il sera éliminé. Il semble doué et intelligent, pouvant presque rivaliser dans ce domaine avec Kushana, mais voyant qu'elle ne commet pas d'erreurs il retourne sa veste pour devenir un de ses plus fidèles hommes, et lui révèle que l'empereur lui-même l’a trahie en l'envoyant en mission suicidaire, et en mettant au courant l'ennemi de cette expédition. Au début assez hostile aux actions solitaires de Nausicaä, il se laisser peu à peu envoûter par son charisme.

Kushana Dans le film d'animation, elle est à la tête de l'armée tolmèque qui envahit la Vallée du Vent pour s'assurer la récupération de l'arme secrète de Pejite : un dieu-guerrier géant. Elle n'a aucune malveillance particulière envers le peuple de la vallée mais elle est déterminée à ne pas les laisser s'opposer à ses projets. L'empire tolmèque est peu à peu gagné par le fukai et Kushana voit dans le dieu-guerrier géant la solution pour détruire une fois pour toutes la forêt toxique qui menace l'humanité. Poussée par une haine féroce envers le fukai et les insectes (à cause desquels elle a perdu - au moins - son bras gauche), elle sacrifierait n'importe qui ou n'importe quoi pour remplir ses objectifs.Dans le manga, elle est envoyée par son père, l’empereur Vuh, avec une unité d'environ 300 hommes à Pejite pour détruire cette petite ville et y récupérer le dieu-guerrier et un artéfact nécessaire à la reconstitution de celui-ci. Elle ne parvient pas à mettre la main sur ce dernier, puisque c'est Nausicaä qui se le voit confié par Lastel, alors mourante, pour le remettre à son frère Asbel. Sa première rencontre avec Nausicaä se fait dans la Vallée du Vent ; excédée par leur intrusion dans la vallée avec des maîtres-vers et par la profanation de la tombe de Lastel, Nausicaä se bat avec un de ses hommes qu’elle blesse mortellement. Impressionnée et intriguée par sa rage et à la suite de l'intervention de Yupa qui la raisonne, Kushana se retire.Lorsque la guerre avec l’empire Dork est déclarée, Kushana demande que Nausicaä soit placée sous ses ordres. L’empereur, son père, lui a donné l'ordre suicidaire de traverser la mer de décomposition, tout en avertissant les Dorks pour se débarrasser d’elle ; bien que ses officiers essayent de l'en dissuader, son honneur l'oblige à obéir.Kushana est un très bon commandant et un fin stratège qui sait gagner la confiance et l'amour de ses soldats qui n’hésitent pas mainte fois à se sacrifier pour elle ; elle a d'ailleurs elle-même entraîné la troisième armée Tolmèque, spécialisée dans les blindés. Bien qu'elle obéisse initialement aux ordres de l’empereur, elle se rend vite compte qu'elle a été trahie par ses frères et son père, comme le lui révèle Kurotawa. En tant que fille du l'empereur, elle a grandi à la cour du roi au milieu des complots et tentatives d'assassinats à son encontre. Enfant, elle a été témoin de l'envers du décor et de la face cachée de la noblesse de la cour, sa mère étant devenue folle après avoir bu un poison lui étant destiné et ne la reconnaissant plus. Elle est crainte par son père, qui voit en son intelligence une menace pour son trône (ses trois frères, eux, feignent la bêtise pour ne pas être assassinés).La relation qu'elle noue avec Nausicaä n'est pas vraiment de l'amitié, elles sont même toutes deux en conflit d'idéaux : elle ne vit que pour et par la vengeance et la colère, tandis que Nausicaä essaie de sauver le plus de vies possible. Bien qu'elle impose une discipline de fer à ses hommes, Kushana laisse une grande liberté à Nausicaä et accepte même plusieurs fois ses requêtes, comme prendre à bord de la corvette deux enfants orphelins ou bien libérer des prisonniers de guerre. Kushana perçoit le pouvoir que possède Nausicaä et donc lie avec elle non pas une relation amicale mais plutôt une alliance. Au fur et à mesure de l'histoire, elle est convertie par la vision et les actes qu’entreprend Nausicaä pour ses idéaux. À la fin de l'histoire, son père lui lègue le trône avant de mourir, mais elle refuse d'y monter, ne faisant que gérer le royaume Tolmèque sans être couronnée impératrice. À partir de là, le royaume Tolmèque devient un pays sous régence.

L 

Lastel C'est la princesse de Pejite et la sœur d’Asbel. Elle fait une apparition aussi courte que dramatique puisqu'elle est trouvée agonisante à la suite du crash de son vaisseau.Dans le film d'animation, le vaisseau est tolmèque ; elle y était prisonnière. Elle meurt soulagée de la destruction complète de la cargaison du vaisseau (et donc du dieu-guerrier). La ressemblance de Lastel avec Nausicaä nous rappelle que cette dernière n'est pas immortelle. Cette vulnérabilité rend l'héroïne d'autant plus humaine et attachante.Dans le manga, c'est un vaisseau de transport de marchandise de Pejite transportant des femmes et des enfants ayant réussi à fuir leur cité lors de l'attaque des troupes de Kushana. Avant de mourir, Lastel donne à Nausicaä l'artéfact manquant pour reconstituer le dieu-guerrier en lui demandant de le remettre à son frère.

M 

Maîtres-Vers (les)  Ils habitent dans des villages généralement rivaux dans les montagnes qui dépassent de la mer de décomposition. Les maîtres-vers sont des parias partout en dehors de la forêt, car le fait qu'ils élèvent des vers leur donne une mauvaise odeur et leurs vers contaminent facilement ce qu'ils touchent s'ils ont été récemment en contact avec des spores (ce qui est souvent le cas). De plus, des stéréotypes, chez les maîtres-vers comme chez les autres, amplifient ce phénomène. Ils n'hésitent pas à dépouiller les morts, voire profaner des tombes sans remords, ce qui les rend assez impopulaires. Cependant, l'armée tolmèque et le gouvernement dork feront abstraction de ces habitudes et les engageront en tant que mercenaires pour des tâches spécifiques à leur condition. Certains de leurs villages ont un vaisseau. Ils sont les descendants des marchands d'armes du royaume d'Eftar qui ont provoqué un grand-raz de marée des siècles plus tôt, et ils se seraient isolés dans la mer de décomposition pour échapper à la fureur des survivants d'Eftar. Lors du grand-raz de marée provoqué par les Dorks, ils révèlent leur mépris pour les autres humains car ils ont appris a survivre au cœur de la mer de décomposition, ils révèlent également qu'ils renouvellent leur population en prenant avec eux les quelques enfants, et notamment des bébés, qu'ils trouvent dans les villages qu'ils ont traversés après le raz de marée. Pour eux, leurs vers sont très importants, et ils en transportent toujours dans un panier avec eux. Dans le film d'animation, ils n'apparaissent pas, comme les Dorks, mais une partie de leur apparence, notamment leurs masques respiratoires, est donné à certains soldats Tolmèques. C'est le seul trait de ressemblance entre ces personnages, les vers domestiques n'apparaissant pas dans le film d'animation.

Miralupa  Sous le titre d'altesse princière, ce fils du premier saint empereur a donné un enseignement religieux au peuple et est devenu un chef religieux ; il prendra le pouvoir à l'insu de son frère ainé, le saint empereur Namuris. Son enseignement a fortement réduit la peur de la mort chez les gens du peuple, en promettant une vie meilleure après le trépas. Miralupa a répété cela tant de fois qu'il finit par être persuadé lui-même de ce mensonge, dont il était pourtant à l'origine. Cependant, il craint toujours autant la mort, car il fut témoin de celle particulièrement horrible de son père. C'est également pour cette raison qu'il refuse d'être transféré dans un autre corps, ce que fait régulièrement son frère et que faisait également son père, qui après une de ces opérations, mourut en raison d'un rejet. Il cherche donc l'immortalité par d'autres moyens. Il a le pouvoir de lire dans les pensées et est à l'origine des différentes utilisations de la mer de décomposition contre les Tolmèques. Il craint Nausicaä car la prophétie de l'être bleu mettrait fin à son règne d'usurpateur. Son frère le renverse au cours de l'histoire pour lui reprendre le pouvoir. Cependant, son âme sera sauvée par Nausicaä et il verra le nouveau monde avant de disparaître.

Mito  C'est l'oncle de Nausicaä. Ses amis et lui forment une bande de joyeux boute-en-train. Ils ont une admiration et une affection sans borne pour leur princesse. Dans l'anime, ils prendront une part importante dans la révolte des habitants de la vallée contre l'envahisseur tolmèque. Dans le manga, ils choisiront de partir avec Nausicaä en guerre. Il a, en théorie, des connaissances basiques en langue dork, mais son manque de vocabulaire et surtout son incapacité à prononcer correctement les mots qu'il connaît lui vaudront un malentendu avec Kecha. Borgne, il commence a souffrir sérieusement de la maladie de pétrification qui gagne les humains vivant aussi près de la mer de décomposition au début du manga.

N 

Namuris  Fils ainé du premier saint empereur et héritier de ce titre, il se fait transférer régulièrement dans un nouveau corps et finira par se faire transférer dans un corps pareil à celui d'un hidolas, en devenant ainsi un lui-même. Il renverse l'assemblée des bonzes et assassine son frère, mais ne lui survivra pas très longtemps, victime des attaques d'Ôma, malgré son corps immortel : après avoir perdu ses membres, sa tête seule survivra quelque temps avant de tomber dans la fukai.

Nausicaä   Princesse de la Vallée du Vent. Animée d'un grand amour pour son prochain et pour la vie, elle tente de comprendre la raison d'être du fukai par l'étude de son habitat et de son cycle vital. Son empathie lui permet de communiquer avec de nombreux animaux, y compris les ômus. Elle est aussi une fille du vent, et parvient à "voir" les déplacements d'air. Cela lui permet de maitriser son mœve mieux que personne. Elle possède une volonté impressionnante et une sorte de magnétisme qui la fait être admirée et adorée par tous.Son nom vient de Nausicaa (Ναυσικάα), princesse aidant Ulysse dans l'Odyssée. Miyazaki s’est également inspiré d’une héroïne du folklore japonais, Mushi Meduru Himegimi, et a conçu Nausicaä à partir de ces deux personnages.

Nekali  voir Toeto.

O 

Oh-Baba   est une vieille femme aveugle dotée d'une grande sagesse. C'est elle qui apprend à Nausicaä la légende de l’, sans se douter que la prophétie désigne sa princesse. Oh-Baba est aussi une femme de grand courage : elle défie l'envahisseur tolmèque et n'aura pas peur de les prévenir de l'inconséquence de leurs plans. Elle est l'équivalent dans le film de la Grande Ancienne du manga.

Ôma C'est le dieu-guerrier géant découvert à Pejite. Il restera endormi pendant la plus grande partie de l'histoire pour ne se réveiller que vers la fin de l'aventure (à la fin du tome 6), sous les yeux de Nausicaä, qu'il prendra dès lors pour sa mère. Un peu plus tard, Nausicaä lui annonce qu'elle va lui donner un nom, lorsque le mot  (qui veut dire  en vieux langage d'Eftar) lui traverse l'esprit. Il réagira aussitôt en criant un propos commençant par  qui révèle une énorme et soudaine augmentation de son intelligence. À partir de là, il se considère comme un juge pour l'humanité. À la fin du manga, trompé par l’empereur Vuh, il engage un combat de titans contre le gardien du cimetière de Shuwa auquel il ne survivra pas.

P 

Princes impériaux (les)  Ce sont les trois fils de l’empereur Vuh. Tout comme leur père, ils veulent éliminer leur sœur Kushana qu'ils craignent ; ils se font passer pour stupides afin que leur père ne voit pas en eux un danger. Le plus jeune sera tué par des insectes au début du grand raz-de-marée en terre dork ; les deux autres, qui rencontrent Nausicaä et Ôma au cours du voyage de ces derniers vers le cimetière de Shuwa et les accompagnent, finiront leur vie dans le jardin de Shuwa à étudier les œuvres musicales des génies du passé.

Q 

Qesto  C'est une des chèvres du gardien du jardin de Shuwa. Elle se distingue des autres principalement par son sens de l'initiative.

R 

Reine (la)  C'est la femme de l’empereur Vuh. Elle commettra l'erreur de boire à la place de sa fille Kushana une coupe de vin de cérémonie empoisonnée, destinée à Kushana, servie par le roi lui-même. Elle y survit mais devient folle. Ayant perdu la raison, elle se met à protéger une poupée qu'elle prend pour Kushana, si bien que quand sa véritable fille vient la voir une dernière fois avant de partir en guerre, la reine croit avoir affaire à un agresseur venu lui ravir .

Religieux du tombeau de Shuwa (les) Ce sont des fanatiques qui servent le gardien de ce tombeau. Ils travaillent au déchiffrement d'un texte que le gardien révèle peu à peu, une nouvelle ligne à chaque solstice, de façon volontairement codée et très difficilement déchiffrable. Ce code est tellement complexe, que le rythme est trop rapide pour les religieux, malgré la lenteur de la révélation du texte. Également, selon l’empereur Vuh, ce code rallonge énormément le texte. Ces religieux ont des corps de hidolas ; en raison d'un accord avec le régime dork, ils forment des  : les savants ; ils choisissent de mourir avec le gardien à la fin du manga.

S 

Saint Empereur (le premier) Le premier Saint Empereur est un jeune homme qui est parvenu à sortir du jardin de Shuwa avec quatre Hidolas deux cents ans avant le début de l'histoire. Philanthrope, il voulait sauver le monde ; pour cela, il a pris la tête de l’empire dork… Pour prolonger sa vie, le premier Saint Empereur changeait de corps régulièrement, mais a fini par être victime d'un rejet, mourant en se décomposant littéralement devant son cadet.À sa mort, ses fils lui ont succédé, Miralupa évinçant finalement son aîné qui prend sa revanche au cours du manga. Les idéaux du premier empereur ont finalement tourné en tyrannie avec ses héritiers, son cadet créant une nouvelle religion vouée à son culte et brimant les  de l'ancienne religion.

Savants (les)  Ces Dorks, formés par les religieux du tombeau de Shuwa, ont des connaissances suffisamment étendues pour produire des êtres génétiquement modifiés. Les derniers d'entre eux sont engloutis par leur dernière création, un fongus mutant.

Sélaïné  Cette jeune femme particulièrement gentille fait partie de , plus précisément du même groupe que Selm. Elle est très appréciée par Kecha.

Selm Ce jeune homme fait partie de  et aidera Asbel, Kecha et Yupa, puis plus tard Nausicaä. Il est le seul avec elle à connaître la vérité sur la création de la mer de la décomposition, bien que "ceux de la forêt" connaissent tous son rôle d'épuration.

T 

Tepa C'est une fillette de la Vallée du Vent. Le fait qu'elle parvienne à  le vent fera d'elle une nouvelle fille du vent, ce qui est à la fois une chance et une source d'inquiétude, car cela laisse présager la disparition de la précédente fille du vent, Nausicaä.

Teto  C'est le nom que Nausicaä donne au renard-écureuil sauvage que Yupa lui apporte au début de l'histoire et qu'elle décide d'adopter. Ce petit animal d'abord farouche deviendra un compagnon inséparable et dévoué à sa maîtresse, l'accompagnant et la protégeant dans son périple. Dans le manga, il meurt du fait des radiations créées par Ôma et est enterré au pied d'un arbre.

Toeto et Nekali  Ce sont les deux demoiselles que Nausicaä appelle quand Yupa lui demande de rassembler les jeunes filles ayant atteint l'âge adulte en son absence, pour leur remettre des pierres de la rivière Talia. Le fait qu'elles ne soient que deux en dit long sur l'état démographique de la vallée.

Tolmèques (les) Leur empire, déjà ancien, dont le territoire est le plus oriental du monde de Nausicaä, se situe sur une vaste péninsule qui sépare la mer intérieure de la mer de sel. Il possède plusieurs cités qui, chacune, ont leur territoire. Cependant, les Tolmèques ne constituent qu'un seul clan (contrairement aux Dorks et au peuple d'Eftar) et seule une de ces cités apparaît sur les cartes : Tolas, la capitale impériale. L'esclavage est pratiqué dans l'empire Tolmèque et la population libre se divise en deux castes : le peuple et les bourgeois.L'empire Tolmèque se rapproche énormément de la société moyenâgeuse occidentale avec des soldats en armure complète casqués et armés d'épées, mais surtout par sa cour de nobles et son lot de complots. Par rapport à l'empire Dork, l'empire Tolmèque semble beaucoup plus militarisé, avec une armée régulière très organisée mais surtout mécanisée, dont une aviation puissante. La religion tolmèque est apparentée à la mythologie nordique, Kushana faisant référence au Valhalla ; le clergé tolmèque considère la mer de la décomposition comme une punition divine pour les erreurs de leurs ancêtres et la guerre des sept jours.

V 

Vénérable du clan Mani (le)  Ce dirigeant du clan de Mani est l'organisateur de l'attaque par les ômus de l'armée de Kushana. Bien qu'aveugle, il constate avec l'aide de Kecha la catastrophe qui eut lieu lors de cette opération contre les Tolmèques, durant laquelle une partie de son clan a également péri. Après avoir reconnu en Nausicaä le messie des anciennes légendes hérétiques dork (l’Être vêtu de bleu), il cherche alors à éviter à tout prix que cet événement se répète et trahit le peuple Dork pour y parvenir, mourant pour cela, tout en protégeant Nausicaä lors de l'arrivée du frère cadet du Saint Empereur, Miralupa. Même après sa mort, il continue à protéger Nausicaä de Miralupa, par la force de son esprit.

Vieux moine (le)  C'est le dernier des moines qui ont élevé Chikuku. Ce moine de l'ancienne religion dork racontera à Nausicaä avant de mourir que le saint empereur se prend pour le sauveur du monde et a ouvert les scellés de Shuwa, mais que son dieu ne tolère pas que les hommes salissent à nouveau la terre. Une fois mort, son esprit réapparaît plus d'une fois à Nausicaä comme personnification du "Néant", avec un discours pessimiste et bien moins sage (bien que de son vivant, il avait prédit la destruction de tous les habitants de la Terre avant la naissance du nouveau monde, provoquant la colère de Nausicaä).

Vuh (empereur) L’empereur des Tolmèque est un homme prudent au point de paraître paranoïaque : il a essayé d'empoisonner sa fille Kushana, par peur de l'intelligence de celle-ci, alors qu'elle n'était qu'une enfant et ses fils, pourtant intelligents également, feignent d'être stupides pour qu'il ne voit pas en eux un danger. Quant au grand prêtre, le roi refuse d'aller au temple le voir par crainte d'un piège, malgré les nombreux messages qu’il lui adresse. Il a cependant assez de courage pour mener en personne son armée pour prendre Shuwa, puis se confronter au dieu-guerrier. En fait, si sa prudence peut passer pour de la paranoïa, elle constitue une condition de survie, car ce roi évolue dans le milieu de la cour où se nouent sans cesse des complots et autres intrigues et où chacun veut avoir le plus de pouvoir possible.

Y 

Yupa Miralda C'est l’ancien mentor de Nausicaä et le meilleur ami du roi Jill, mais ce n'est pas un habitant de la Vallée du Vent. Il a enseigné à la princesse la science des armes, mais surtout, il lui a appris beaucoup sur le monde et sur la nature humaine. Il connait Nausicaä depuis qu'elle est toute petite et a une immense affection pour elle. Yupa est un formidable combattant - ses talents à l'épée sont reconnus et redoutés de tous - mais son habileté n'a d'égale que sa sagesse et sa noblesse d'âme.Toujours en voyage avec ses deux montures, les oiseaux-chevaux Kai et Kui, c'est un solitaire qui, dans une quête aussi bien scientifique que spirituelle, consacre sa vie à tenter de comprendre les mystères de la fukai. Il ne s'est rendu compte que tardivement que les réponses se trouvaient en la personne de son élève Nausicaä.Dans le manga, il sacrifie d'abord son bras pour empêcher des paysannes dork de faire exploser un vaisseau tolmèque, puis donne sa vie en s'interposant entre les soldats dorks et Kushana, tuant dans l'œuf les velléités qui pourraient amener le commencement d'une nouvelle guerre. Dans le film d’animation, il devient le mentor d’Asbel et continue d'explorer avec lui la Mer de la décomposition.

Notes et références

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Géopolitique de Nausicaä de la Vallée du Vent

Bibliographie 
 
 
 
 
 
 
 

Nausicaa
Nausicaa
Nausicaä de la Vallée du Vent
Liste de personnages du studio Ghibli